Кубок Угорщини з футболу 2009–2010 — 70-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вчетверте здобув Дебрецен.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|30 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|7 жовтня 2009

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20/27 жовтня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20/28 жовтня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/27 жовтня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/28 жовтня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|22/28 жовтня 2009

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/17 листопада 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/25 листопада 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/17 грудня 2009

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23 березня/13 квітня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24 березня/14 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway

2009—2010
Угорщина
Угорщина
2009 в угорському спорті
2010 в угорському спорті